Алекса́ндр Ге́рманович Фоми́н (род. 3 марта 1958, Жданов) — российский государственный деятель. Экс-Глава города Иваново. Вице-губернатор Ивановской области (2013-2015).

Карьера 
В 1980 году закончил Ивановский энергетический институт по специальности «Электропривод и автоматизация промышленных установок». Эксперт в области Менеджмент, местное самоуправление, межбюджетные отношения. Кандидат экономических наук.

 С 1980 по 1985 годы работал инженером отдела электрооборудования СКБ Ивановского завода тяжелого станкостроения.
 С 1985 года — начальник отдела электрооборудования СКБ Ивановского завода тяжелого станкостроения.
 В 1993 году возглавил созданное ИЗТС совместное российско-китайское предприятие ЗАО «Восток».
 С апреля 2004 года — депутат Законодательного собрания Ивановской области. Был заместителем председателя комитета по бюджету, финансам и налоговой политике; председателем комитета по экономике ЗС.
 С середины 2004 года — руководитель депутатской группы партии «Единая Россия».
 4 декабря 2005 года избран Главой города Иванова.
 15 декабря 2005 года вступил в должность. Осуществлял общее руководство работой администрации города, взаимодействие с городской Думой. Был секретарём городского политсовета партии «Единая Россия», членом правления Союза городов Центра и Северо-Запада России.
 С 28 декабря 2010 года — заместитель Председателя правительства Ивановской области, руководитель Комплекса развития инфраструктуры Ивановской области.
 С 18 октября 2013 года — вице-губернатор Ивановской области, руководитель Комплекса развития инфраструктуры Ивановской области.
 07 августа 2015 года — сложил с себя полномочия вице-губернатора Ивановской области, руководителя Комплекса развития инфраструктуры Ивановской области по требованию Губернатора Ивановской области Павла Конькова

Женат, двое детей.

Награды 
 2007 — Орден Петра Великого II степени (Национальный комитет общественных наград РФ).
 2008 — Медаль «За боевое содружество» (ФСО РФ).
 2007 — Орден «Ивана Калиты» (Международная академия общественных наук).
 2007 — Медаль «За заслуги в строительстве и благоустройстве» (Российский наградной комитет).
 2007 — Почетная грамота Губернатора Ивановской области.
 2009 — диплом победителя российского конкурса «Менеджер года в государственном и муниципальном управлении-2009» в номинации «Развитие социальной сферы».

Публикации 
 Кандидатская диссертация «Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований».

Примечания

Ссылки 
 Фомин Александр Германович
 Правительство Ивановской области
 Фомин Александр — официальный сайт партии «Единая Россия»

Политики Ивановской области
Главы Иванова
Выпускники Ивановского энергетического университета
Члены «Единой России»